Rajd Korsyki 1986 - Rajd Francji (30. Tour de Corse - Rallye de France) – 30 Rajd Korsyki rozgrywany we Francji w dniach 1-3 maja. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1986. Rajd został rozegrany na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana we Francji na Korsyce w miejscowości Ajaccio. 

Podczas przejazdu 18 odcinka specjalnego w wyniku wypadku zginęli dotychczasowi liderzy rajdu Fin Henri Toivonen i Amerykanin Sergio Cresto. Na jednym z zakrętów załoga Lanci Delta S4 wypadła z trasy i uderzyła w drzewo, eksplodował zbiornik paliwa, kierowca i pilot spłonęli żywcem we wraku auta. Przyczyny wypadku nigdy nie zostały wyjaśnione ze względu na brak świadków w pobliżu.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 5 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Korsyka
1986
1986 we Francji